Верх-Та́ркский сельсове́т — сельское поселение в Кыштовском районе Новосибирской области.

Административный центр поселения — село Верх-Тарка.

География 
Территория поселения общей площадью 41,6 км² расположена на расстоянии 662 километра от Новосибирска, в 62 километрах от районного центра и в 220 километрах от ближайшей железнодорожной станции Чаны. Протяжённость поселения с севера на юг составляет 1,5 километра и с запада на восток — 28 километров.

История 
Верх-Таркское сельское поселение (сельсовет) образовано в 1991 году.

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
Председатель Совета поселения — Гредюшкин Николай Иванович.

См. также 
 Административное деление Новосибирской области

Примечания 

Кыштовский район
Сельские поселения Новосибирской области